Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais (1699–1753), oficial naval francès
 Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais (1795–1840), jugador d'escacs, net de Bertrand-François